El término Olimpiada Matemática puede referirse a:
 Olimpiada Matemática Argentina;
 Olimpiada Internacional de Matemática;
 Olimpiada Mexicana de Matemáticas;
 Olimpiada Matemática Española (para estudiantes de hasta 2º de Bachillerato);
 Olimpiada Matemática Española para 2º de la E.S.O.;